Кукурузина — многозначное понятие:

 Кукурузина — просторечное название початка кукурузы.
 Кукурузина — просторечное название небоскрёба «Лахта-центр» из-за соответствующей формы.